A Dark Horse – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
A Dark Horse – cortometraggio del 1922 diretto dal Jess Robbins
A Dark Horse – cortometraggio di animazione del 1923 prodotto dalla Aesop's Fables Studio